Horowitz steht für:
 Horowitz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Horowitz ist der Name 

folgender Orte:
 Hořovice (deutsch Horowitz), Ort in Tschechien
 Hořovičky (deutsch Deutsch Horowitz), Ort in Tschechien

geografischer Objekte:
 Horowitz Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Horovitz
 Horwitz
 Hourwitz